Shahpura, principat de Rajputana, modern Rajasthan
 Shahpura (ciutat), capital de l'anterior, avui al districte de Bhilwara
 Shahpura (Jaipur), antic principat i actual ciutat al districte de Jaipur
 Shahpura (Mandla), principat de les Províncies Centrals, districte de Mandla